Il doppio del torneo di tennis Wembley Championship 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 7-6, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (semifinali)

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Vitas Gerulaitis /  Sandy Mayer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wembley Championship 1978